Jacques de Lalaing se poate referi la:

 Jacques de Lalaing (cavaler) (1421–1453), cavaler valon, probabil cel mai renumit cavaler al Normandiei, care a servit printre alți monarhi și pe Adolph I, Duce de Cleves 
 Jacques de Lalaing (artist plastic) (1858–1917), pictor și sculptor anglo-belgian, specializat în forme și imagini de animale

Dezambiguizare
Nume proprii